Эль-Кампильо ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Медина. Занимает площадь 32,84 км². Население — 235 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 9 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Города Вальядолида
Муниципалитеты Вальядолида